semestr – część roku szkolnego
 „Semestr” – gazeta